«Виктория-Саратов» — российский женский баскетбольный клуб, основанный в 1994 году. Играет в турнирах Ассоциации студенческого баскетбола.

История 
В 1994 году в Саратове на базе студенческого баскетбола была создана профессиональная женская команда «Виктория». Клуб начал своё выступление с первой лиги чемпионата России. Уже с 1997 года «Виктория», после второго места в первой российской лиге, выступает в высшей лиге. В сезоне 2000/2001 расширился состав участников элитного дивизиона, куда и попала саратовская команда. По итогам дебютного выступления клуб занял 14 место, из 18 команд. На следующий год выступила хуже — 17 место и как следствие вылет из «Суперлиги».

С 2002 по 2006 года саратовские баскетболистки выступают в Суперлиге «Б», где постоянно находились в верхней части турнирной таблицы. По окончании сезона 2005/06 команда заняла 9-е место из 15 и могла остаться в подэлитном дивизионе, но руководство клуба решило перейти в низшую лигу — «высшая лига», где и выступала до 2016 года.

Финансирование клуба в основном ложится на областной и муниципальный бюджет, как правило основу команды составляют юные воспитанницы местной спортивной школы, тренирующиеся на базах саратовских ВУЗов.

В 2012 году произошёл скандал, в связи с тем, что основные баскетболистки и главный тренер Светлана Васильева написали заявления об уходе их команды, из-за многомесячных задержек с зарплатой. После этого «Виктория» была реорганизована в клуб «Виктория-Саратов» . Но денежные проблемы не ушли из команды, в течение всего сезона 2013/14 саратовский клуб по частям оплачивал взнос в РФБ, для участия в первенстве России .

В сентябре 2016 года по финансовым и игровым причинам, клуб пошёл на резкое омоложение состава, команда отказалась от домашнего матча 1/16 финала кубка России с питерской Ладогой и отозвала заявку на участие в Суперлиге 2. Сезон 2016/17 саратовские баскетболистки провели в турнире Ассоциации студенческого баскетбола.

Чемпионат и Кубок России 

 * — пунктиром выделена статистика выступлений в Кубке В.Кузина (отборочный турнир к Кубку России)

См. также 
 Автодор (баскетбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Женские баскетбольные клубы России
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спортивные клубы Саратова